Thor: God of Thunder steht für:

 Beiname von Thor (Comic) aus den Marvel Comics
 Thor: God of Thunder (Computerspiel) aus dem Jahr 2011 von Liquid Entertainment zum Film Thor
 Thor: God of Thunder (Film) Mockbuster von The Asylum zum Film Thor: Love and Thunder